Maserati Ghibli (1970) – sportowe coupe klasy wyższej produkowane w latach 1970–1974.
 Maserati Ghibli (1992) – sportowe coupe klasy średniej produkowane w latach 1992–1997.
 Maserati Ghibli (2013) – sedan klasy wyższej produkowany od 2013 roku.